Mamazulunov (usbekisch-kyrillisch Мамазулунов) ist der Nachname folgender Personen:

 Moʻydin Mamazulunov (* 1984), usbekischer Fußballspieler
 Oybek Mamazulunov (* 1989), usbekischer Amateurboxer